Лангрео (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Налон. Занимает площадь 82,46 км². Население — 45 397 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Expediente toponímico de Langreo
 Federación Asturiana de Concejos 
 Vista aérea de Langreo

Муниципалитеты Астурии
Бывшие столицы